MK-1 oder Mk-1 steht für:
 Milkor MGL, US-amerikanischer Granatwerfer
 Schischmarjow MK-1, sowjetisches Jagdflugzeug

MK1